Метаморфосис — греческий топоним. Может означать:

 Метаморфосис (Аттика) — город, пригород Афин.
 Метаморфосис (Аркадия) — село в общине Вория-Кинурия на Пелопоннесе.
 Метаморфосис (Арьитея) — село в общине Арьитея в Фессалии.
 Метаморфосис (Иматия) — село в общине Науса в Центральной Македонии.
  — село в общине Кастория в Западной Македонии.
  — село в общине Пеония в Центральной Македонии.
  — село в общине Козани в Западной Македонии.
  — село в общине Монемвасия на Пелопоннесе.
  — село в общине Пилос-Нестор на Пелопоннесе.
  — село в общине Паламас в Фессалии.
 Метаморфосис (Тризиния) — село в общине Тризиния-Метана на Пелопоннесе.
  — село в общине Полийирос в Центральной Македонии.
 Метаморфосис (Ханья) — село в общине Апокоронас на Крите.
 Метаморфосис (Эвбея) — село в общине Эретрия на Эвбее.
 Метаморфосис-Сотирос — село в общине Драма в Восточной Македонии.

Другое
  — железнодорожная станция.

См. также 
 Преображение Господне